Megalomphalus pierrot är en snäckart som först beskrevs av Gardner 1948.  Megalomphalus pierrot ingår i släktet Megalomphalus och familjen Vanikoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pierrot